Seh Barādar kan syfta på följande platser:

Iran 

 Seh Barār, ort, Semnan, 
 Kūh-e Seh Barādar (berg i Esfahan), 

Robotskapade Iranförgreningar